Yuantong si bezeichnet:

 Yuantong-Tempel (Kunming), Yunnan
 Yuantong-Tempel (Lu), Sichuan
 Yuantong-Tempel (Tongren), Qinghai